Alessandro Spezialetti (Lachen, Zwitserland, 14 januari 1974) is een voormalig Italiaans wielrenner. Spezialetti stopte in 2012 bij Lampre en stond bekend als een goede knecht.

Belangrijkste overwinningen 
2001
 2e etappe Ronde van de Abruzzen

2007
 1e etappe Ronde van Italië (ploegentijdrit)

Resultaten in voornaamste wedstrijden 

|
|}

Externe link 

Spezialetti, Alessandro